Джафараба́д (; ) — распространённый топоним, восходящий к мусульманскому мужскому имени Джафар.

 Джафарабад — аул в Шекинском районе Азербайджана.
 Джафарабад — село в Джебраильском районе Азербайджана.
 Джафарабад  — руста в центральном бахше Амольского шахрестана Мазендеранского остана Ирана.
 Джафарабад — город в Белуджистане, Пакистан.
 Джафарабад — округ в Белуджистане, Пакистан.
 Джафарабад  — город в Джайпурском округе индийского штата Уттар-Прадеш.
 Джафарабад  — город в индийском штате Тамилнад.